Въпреки че едва 66 % от населението на Япония живее в градовете, в страната има значителен брой големи градове.

При последното преброяване от 2005 в Япония е имало 12 града с население над 1 милион души, 15 града – между 1 милион и 500 хиляди жители и още 237 града с население между 500 хиляди и 100 хиляди. В страната се намира най-големият метрополисен район в света Голямо Токио, който по изчисления на ООН към 2007 е с население от 35 676 000 души. Вторият по големина метрополисен район Осака - Кобе - Киото е с „едва“ 18 650 000 жители. В Япония се намира и петият най-голям мегаполис в света – Тихоокеанският пояс (太平洋ベルト Taiheiyō beruto), който се простира от Уцуномия, Точиги през Голямо Токио, Голяма Осака, Голяма Фукуока и завършва в Оита, Оита. Този мегаполис обхваща около 83 милиона души или около 65 % от населението на цяла Япония.

В този списък са включени всички градове с население над 100 000 души без предградията и прилежащите им сателитни-градове. С удебелен шрифт са отбелязани столиците на префектурите.
Албумът съдържа снимки от 27-те града с население над 500 000 жители.

 
Япония